Castell steht für:
 Castell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Castell (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Schenk von Castell, süddeutsches Adelsgeschlecht
 Faber-Castell, Schreibwarenhersteller

Castell ist der Name folgender

geografische Objekte:
 Castell (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Castell (Kalifornien), Ort in Kalifornien
 Castell (Texas), Stadt in Texas
 Castell-Platja d’Aro, Stadt in Katalonien, Spanien
 Bonn-Castell, Stadtteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Grafschaft Castell, Grafschaft im Heiligen Römischen Reich 

Bauwerke:
 Schloss Castell, Schloss und Burg in Tägerwilen, Schweiz
 Schloss Castell (Unterfranken), Schloss in Castell, Bayern

Siehe auch:
 Castells, Menschenpyramiden in Katalonien
 Fürstlich Castell’sche Bank, deutsche Bank
 Casteller Ring, Pfadfinderinnenbund, siehe Bund Christlicher Pfadfinderinnen
 Communität Casteller Ring, weibliche Ordensgemeinschaft
 Kastell
 Castel
 Kastel
 Gastell
 Castellum